Акайкино (Акайкин) — упразднённый хутор в Кизлярском районе Дагестана.

Географическое положение 
Располагался на канале Кардонка, в 51 км к юго-востоку от г. Кизляр и 3 км к югу от села Новый Бирюзяк.

История 
Хутор образован русскими переселенцами в начале XX века. В 1929 г. хутор входил в состав Ново-Бирюзякского сельского совета Кизлярского района. В 1930-е годы организован колхоз "Красный Берег". Перестал существовать в начале 50-х годов в период укрупнения колхозов и переселения не перспективных сёл, население переселено в село Новый Бирюзяк.

Население 
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кизлярского района